Adaklı (district), een district van de Turkse provincie Bingöl
Adaklı (stad), de hoofdplaats van het district